Евролига — это международный баскетбольный турнир, в котором принимают участие сильнейшие клубы Европы. В сезоне 2009/2010 за победу боролись 24 клуба (2 из них определяются после предварительного турнира). «Финал четырёх» прошёл в столице Франции — Париже — с 7 по 9 мая 2010 года.

Формат 
Формат Евролиги состоит из четырех этапов. На первом этапе 24 команды делятся путём жеребьёвки на 4 группы по 6 команд в каждой группе. Клубы внутри каждой группы проводят по два матча друг с другом — на своей площадке и в гостях. По четыре лучших команды из каждой группы выходят во второй этап, где делятся на 4 группы по 4 команды в каждой группе. На этом этапе команды также играют друг с другом по два матча внутри групп. Клубы, занявшие два первых места в каждой группе выходят в 1/4 финала плей-офф, где играют до трех побед. Последним этапом является турнир Финал четырёх, на котором четыре лучшие команды собираются в один город, где разыгрывают чемпионский титул по системе плей-офф до одной победы.

Жеребьевка 
Жеребьевка регулярного сезона Евролиги прошла 8 июня 2009 года в городе Барселона, Испания. В ходе неё 24 команды были разделены на 4 группы:

Группа А. Барселона (Испания), Сиена (Италия), Цибона (Хорватия), Фенербахче (Турция), Жальгирис (Литва), АСВЕЛ (Франция).

Группа В. Олимпиакос (Греция), Партизан (Сербия), Уникаха (Испания), Эфес Пилсен (Турция), Летувос Ритас (Литва), команда из классификации 2А.
 
Группа С. ЦСКА (Россия), Каха Лабораль (Испания), Маккаби Т-А (Израиль), Виртус Р (Италия), Олимпия (Словения), команда из классификации 2В.
 
Группа D. Панатинаикос (Греция), Реал Мадрид (Испания), Милан (Италия), Проком (Польша), Химки (Россия), ЕВЕ Баскет (Германия).

Квалификационный раунд

1-й раунд 
1.

2.

3.

4.

2-й раунд 
2А. 

2В.

Первый этап

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

ТОП-16 
Участники (в скобках указан тур в котором клуб завоевал путевку в ТОП-16) :

25 февраля 2010 года, в матче четвёртого тура Топ-16 Евролиги действующий чемпион турнира «Панатинаикос» дома проиграл «Барселоне» со счётом 67:70 и потерял шансы на выход из группы и на защиту своего титула.

3 марта 2010 года, в матче пятого тура Топ-16 Евролиги ЦСКА, одержав победу в гостях над «Уникаха» со счетом 70:76, досрочно гарантировал себе первое место в группе и выход в плей-офф.

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H 

 «Химки» не вышли в 1/4 финала, так как общая разница набранных и пропущенных очков у «Басконии» лучше.

1/4 финала 

Четвертьфиналы прошли с 23 марта по 1 апреля 2010 года. Серии проходили по схеме «2-2-1», до трех побед. Клубы, указанные первыми, имели преимущество своей площадки. Все серии состояли из четырёх матчей. Партизан (Белград) — единственный клуб вышедший в финал четырёх не имея преимущества своей площадки.

* 5-й матч в сериях не потребовался.

Финал четырёх 
 
Финал четырёх прошёл в Париже (Франция) в Дворце спорта Берси () 7 и 9 мая 2010 года.

Сезон 
 Впервые в своей истории участником Евролиги стал немецкий Ольденбург, греческий Марусси, французский Орлеан, а также российский Химки.
 Впервые с сезона 1990/1991 в число лучших 16 клубов попала всего одна итальянская команда. Стоит отметить то, что в том сезоне выступал всего один итальянский клуб Скаволини, если брать сезоны, когда выступали две и более команд, то это произошло впервые.
 Греческий Панатинайкос не смог пробиться в четвертьфинал, вылетев на стадии ТОП-16, причем это уже в третий раз из пяти случается с ПАО, когда клуб являясь действующим чемпионом не пробивается в число 8 лучших, такое уже случалось в 2003, 2008.
 Впервые с розыгрыша 1989/1990 в число восьми лучших попала польская команда. В последний раз это удавалось Леху из Познани.
 Сербский Партизан впервые с сезона 1997/1998 вышел в Финал четырёх.
 Московский ЦСКА восьмой раз подряд вышел в Финал Четырех в котором занял 3 место, стоит отметить что за восемь сезонов, армейцы по два раза занимали все четыре места.
 Победителем Евролиги во второй раз стала испанская Барселона.

Награды 
MVP Сезона
  Милош Теодосич (Олимпиакос (Пирей))
Приз им. Альфонсо Форда лучшему снайперу
  Линас Клейза (Олимпиакос (Пирей))
Лучший защищающийся игрок
  Виктор Хряпа (ЦСКА (Москва))
Восходящая звезда
  Рики Рубио (Барселона)
Первая символическая пятерка
  Милош Теодосич (Олимпиакос (Пирей))
  Хуан Карлос Наварро (Барселона)
  Линас Клейза (Олимпиакос (Пирей))
  Виктор Хряпа (ЦСКА (Москва))
  /  Алекс Марич (Партизан (Белград))
Вторая символическая пятерка
  Бо Маккалебб (Партизан (Белград))
  Джос Чилдресс (Олимпиакос (Пирей))
  Рамунас Шишкаускас (ЦСКА (Москва))
  Эразем Лорбек (Барселона)
  Тьяго Сплиттер (Каха Лабораль (Витория))
MVP Месяца
 Октябрь 2009:  Боян Попович (Летувос Ритас)
 Ноябрь 2009:  Пете Микель (Барселона)
 Декабрь 2009:  /  Алекс Марич (Партизан (Белград))
 Январь 2010:  Милош Теодосич (Олимпиакос (Пирей))
 Февраль 2010:  Алан Андерсон (Маккаби (Тель-Авив))
 Март 2010:  Виктор Хряпа (ЦСКА (Москва))
MVP Недели
 Регулярный сезон
 Неделя 1:  Дариуш Лавринович (Реал Мадрид)
 Неделя 2:  Тьяго Сплиттер (Каха Лабораль (Витория)) &  Мэтт Уолш (Олимпия)
 Неделя 3:  Ромэйн Сато (Сиена)
 Неделя 4:  Яннис Бурусис (Олимпиакос (Пирей))
 Неделя 5:  Кит Лэнгфорд (Химки) &  / Алекс Марич (Партизан (Белград))
 Неделя 6:  Даниус Шаленга (Жальгирис)
 Неделя 7:  /  Алекс Марич (Партизан (Белград))
 Неделя 8:  /  Алекс Марич (Партизан (Белград))
 Неделя 9:  Милош Теодосич (Олимпиакос (Пирей)) &  Чак Эдисон (Маккаби (Тель-Авив))
 Неделя 10:  Рики Рубио (Барселона) &  Рамунас Шишкаускас (ЦСКА (Москва))
 Топ-16
 Неделя 1:  Рамунас Шишкаускас (ЦСКА (Москва)) &  Робертас Явтокас (Химки) &  Фернандо Сан Эметерио (Каха Лабораль (Витория))
 Неделя 2:  Алан Андерсон (Маккаби (Тель-Авив))
 Неделя 3:  Тэррел МакИнтайр (Сиена)
 Неделя 4:  Джамонт Гордон (Цибона)
 Неделя 5:  Боян Богданович (Цибона)
 Неделя 6:  Ромэйн Сато (Сиена)
 1/4 финала
 1-й матч:  Душан Кецман  Партизан (Белград)
 2-й матч:  Линас Клейза  Олимпиакос (Пирей)
 3-й матч:  Хуан Карлос Наварро  Барселона
 4-й матч:  Фернандо Сан Эметерио  Каха Лабораль (Баскония)

См. также

Сезон 2009—2010 

  Кубок Европы
  Кубок Вызова
  Единая лига ВТБ

  Суперлига А
  Seria А
  АСВ

  Pro А
  Суперлига Украины
  Суперлига Грузии

Ссылки 

 Официальный сайт турнира
 Таблица турнира

Евролига
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе